Příjmení Škarda nebo Škardová nosí více osobností:

 Helena Škardová (Uhlířová) (* 1952), československá politička a poslankyně Sněmovny národů Federálního shromáždění
 František Škarda (1848–1900), českoamerický socialistický novinář
 Jakub Škarda (1828–1894), český právník a politik, poslanec zemského sněmu
 Jaroslav Škarda (1923–1993), český architekt, historik architektury, urbanista a malíř
 Marie Škardová (1906–1943), česká odbojářka
 Václav Škarda (1861–1912), český právník a politik, syn Jakuba
 Vladimír Škarda (1863–1930), český právník a bankéř, syn Jakuba

Externí odkazy 
 

Česká příjmení